Minoische Villa steht für:

 Minoische Villa von Makrygialos in Ierapetra, Kreta
 Minoische Villa von Zakros in Sitia, Kreta